Марк Ро́бертс (род. 19 января 1961 года) — американский сценарист, продюсер, драматург, актёр и комик, наиболее известный по созданию американского сериала «Майк и Молли».

Карьера 
1992—1995 годы — он появился семь раз в «Шоу сегодня вечером» в качестве стенд-ап комика, что повлекло дальнейшие роли приглашённого гостя в многочисленных телевизионных сериалах и фильмах; среди них:
 «Сайнфелд»,
 Друзья,
 Практика,
 Шоу Ларри Сандерса,
 Два с половиной человека, и
 Пуленепробиваемые.

Он был также постоянным участником в комедийной телепередаче «Голая правда» ().

Его пьесы «Когда великие бегут» (), «Сопротивление дармоеда» () и «Рантуле и умереть» () были опубликованы в журнале «Драматические пьесы» () и исполняются в различных театрах в Соединенных Штатах.

Он был создателем и исполнительным продюсером в Майк и Молли, премьера которого состоялась 20 сентября 2010 года на канале CBS, пока он не покинул шоу после 3 сезона. У «Майк и Молли» был самый высокий рейтинг в номинации «Новая комедия сезона 2010 года».

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1961 году
Киноактёры США
Телепродюсеры США
Сценаристы телевидения США
Шоураннеры